Mužská čtyřhra US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Mate Pavić a Bruno Soares, jehož členové nestratovali společně. Pavić vytvořil nejvýše nasazenou dvojici s krajanem Nikolou Mektićem. V úvodním kole však podlehli Američanům  Nathanieli Lammonsovi s Jacksonem Withrowem. Spoluhráčem Soarese se stal Brit Jamie Murray, s nímž došel do finále.

Druhý grandslam pro Rajeeva Rama s Joem Salisburym 
Vítězem se stal čtvrtý nasazený, americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který ve finále za 1.44 hodiny zdolal  britsko-brazilské turnajové sedmičky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po třísetovém průběhu 3–6, 6–2 a 6–2. Poprvé v otevřené éře tenisu se tak ve finále grandslamu střetli dva Britové a po dvanácti letech rozhodla o vítězích ve Flushing Meadows až třetí sada. 

Ram i Salisbury do žebříčku ATP získali 2 000 bodů a rozdělili si částku 660 tisíc dolarů. Pár vybojoval pátý společný titul. Společně již triumfovali na Australian Open 2020 a poraženi odešli z finále Australian Open 2021. Od semifinále Wimbledonu 2021 jejich zápasová bilance činila 11–1, když vyhráli jednu z generálek na torontském Canada Masters 2021. Ram vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Na prahu vyřazení se ocitli ve čtvrtfinále, v němž odvrátili čtyři mečboly Australanům Ebdenovi s  Purcellem.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  John Peers /  Filip Polášek(semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1. kolo, skreč)
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (3. kolo)
  Simone Bolelli /  Máximo González (2. kolo)
  Andrej Golubjev /  Andreas Mies (3. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra